Кри́тское мо́ре () — южная глубоководная часть Эгейского моря.

Расположено между группами островов Киклады и Додеканес на севере и востоке и островом Крит на юге.. Юго-восточная часть Эгейского моря античными авторами именовалась  по острову Карпатосу, лежащему между Критом и Родосом.

Порты и города 
 Кисамос — северо-запад острова Крит (юго-запад Критского моря)
 Ханья — северо-запад острова Крит
 Суда — северо-запад острова Крит
 Ретимнон — север острова Крит
 Ираклион — север острова Крит
 Айос-Николаос — северо-восток острова Крит
 Сития — северо-восток острова Крит
 Анафи — остров на северо-востоке моря
 Касос — остров на северо-востоке
 Тира — остров на севере моря

Заливы и бухты 
 Кисамос — северо-запад острова Крит
 Ханья — северо-запад острова Крит
 Суда — северо-запад острова Крит
 Амирос — центр севера острова Крит
 Мирабелон — восток острова Крит

Примечания